Ślusarski ist der Familienname folgender Personen: 
 Bartosz Ślusarski (* 1981), polnischer Fußballspieler
 Tadeusz Ślusarski (1950–1998), polnischer Leichtathlet